Manalu (Pakkat), een plaats in Indonesië
Manalu (Parmonangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing